Ермин:
 Ермин (апостол от 70)
 Ермин, Лев Борисович (1923—2004) — советский и российский партийный, государственный и общественный деятель.
 Зец, Эрмин  (род. 1988) — боснийский футболист.